wybuch gazu w Poznaniu (26 lutego 1926), w wyniku którego rannych zostało 40 osób
 wybuch gazu w Poznaniu-Dębcu (4 marca 2018), w wyniku którego śmierć poniosło 5 osób, a 21 zostało rannych